.45 (0.45; 0,45) может означать:
 .45 ACP — пистолетный патрон, разработанный в 1905 году Джоном Браунингом (США);
 .45-70 — винтовочный патрон, разработанный в США в 1873 году;
 .45 Colt — пистолетный патрон, разработанный в США в 1872 году;
 «45-й калибр» () — американский фильм (2006 год, криминальная драма).